Turniej debla mężczyzn US Open 2008 odbył się w dniach 26 sierpnia – 5 września 2008 roku.

Obrońcami tytułu byli Austriak Julian Knowle oraz Szwed Simon Aspelin, którzy w tegorocznej edycji zostali wyeliminowani w drugiej rundzie przez Rosjan Igora Kunicyna i Dmitrija Tursunowa.

Nowymi mistrzami zostali bracia bliźniacy z USA: Bob i Mike Bryanowie, którzy w finale zwyciężyli debel Leander Paes/ Lukáš Dlouhý 7:6(5), 7:6(10).

W turnieju rozstawiony z numerem 7 był polski debel Mariusz Fyrstenberg/ Marcin Matkowski, jednak odpadł on już w 1. rundzie po porażce z Igorem Andriejewem i Mischą Zverevem.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Finał

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

US Open 2008
US Open – gra podwójna mężczyzn